De Corgoň Liga 2012/2013 was het twintigste seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de introductie van de topliga in 1993. De competitie begon op 13 juli 2012 en eindigde op 26 mei 2013. Titelverdediger is MŠK Žilina, dat in 2012 voor de zesde keer landskampioen werd sinds de vreedzame ontmanteling van Tsjecho-Slowakije.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || ŠK Slovan Bratislava || 33 || 16 || 11 || 6 || 56 || 33 || +23 || 59
|- style="background:#C0F0D0;"
| 2 || FK Senica || 33 || 16 || 7 || 10 || 40 || 34 || +6 || 55
|- style="background:#C0F0D0;"
| 3 ||  AS Trenčín || 33 || 14 || 11 || 8 || 52|| 34 || +18 || 53
|-
| 4 ||  Spartak Myjava || 33 || 13 || 9 || 11 || 43 || 37 || +6 || 48
|-
| 5 ||  MFK Košice || 33 || 12 || 11 || 10 || 38 || 33 || +5 || 47
|-
| 6 || MFK Ružomberok || 33 || 12 || 9 || 12 || 36 || 46 || –10 || 45
|-
| 7 ||  MŠK Žilina || 33 || 9 || 15 || 9 || 37 || 28 || +9 || 42
|-
| 8 ||  FC ViOn Zlaté Moravce || 33 || 11 || 8 || 14 || 42 || 43 || –1 || 41
|-
| 9 ||  Dukla Banská Bystrica || 33 || 9 || 11 || 13 || 28|| 32 || –4 || 38
|-
| 10 || FC Nitra || 33 || 11 || 6 || 16 || 39 || 54 || –14 || 36
|-
| 11 ||  Spartak Trnava || 33 || 8 || 11 || 14 || 34 || 51 || –17 || 35
|-
|colspan=10 bgcolor=lightgray|
|- style="background:#FFCCCC"
| 12 || Tatran Prešov || 33 || 8 || 9 || 16 || 21 || 41 || –21 || '33
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met tien of meer doelpunten achter hun naam''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2012/13 in alle 33 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2012/13 uit in de Corgoň Liga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Slovan Bratislava
Bijgaand een overzicht van de spelers van Slovan Bratislava, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Samuel Slovák voor de elfde keer kampioen van Slowakije werden.

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 2012
Slowaaks voetbalelftal in 2013

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2012/13